La route départementale 985, ou RD 985, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 185 dans les Hauts-de-Seine
 l'ancienne RN 385 dans la Marne et les Ardennes
 l'ancienne RN 485 dans la Nièvre et en Saône-et-Loire, partie de la Route Buissonnière
 l'ancienne RN 585 dans la Lozère
 l'ancienne RN 685 dans le Puy-de-Dôme

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Ardennes, Hauts-de-Seine, Lozère, Marne, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire.

985